Jesús Glaría Jordán, ex calciatore spagnolo nato nel 1942
 Jesús Glaría Yeclano, ex calciatore spagnolo nato nel 1961